The Deuce (televisieserie), een dramaserie van HBO
 The Deuce (buslijn), een buslijn in Las Vegas